Ансельм Кентерберійський (1033–1109) — середньовічний італійський філософ і теолог.
 Ансельм Ланський (? — бл. 1117)— середньовічний французький теолог.
 Ансельм Андрій Іванович — радянський фізик-теоретик.

Чоловічі імена